Blofeld er flertydig og kan henvise til:

 Henry Blofeld - cricket-kommentator.
 John Blofeld - britisk forsker af asiatisk filosofi og religion.
 Ernst Stavro Blofeld - fiktiv superskurk fra James Bond-serien af bøger og film.
 Blofeld (synthesizer) - synthesizer fremstillet af Waldorf Music.